Kotiluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kotiluodot (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kotiluodot (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar